Макачевская во́лость — волость в составе Вытегорского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Жельячева (Желвачева).

В состав волости входили сельские общества, включающие 128 деревень:
 Андоморецкое общество
 Замошское общество
 Пятницкое общество
 Тудозерское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 6162 человека.

На 1905 год численность населения волости составляла 5840 человек. В волости насчитывалось 1365 лошадей, 1675 коров и 3188 голов прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. 

В настоящее время территория Макачевской волости относится в основном к Вытегорскому району Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год
 Макачевская волость

Волости Вытегорского уезда
Вытегорский район